Эне́-ле-Шато́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Серийи. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03003.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1092 человека.

Экономика 
По состоянию на февраль 2010 года в Эне-ле-Шато было зарегистрировано 76 компаний. Большинство из них занимаются кустарным производством, торговлей и коммунальными услугами. В Эне-ле-Шато доступны отделения банков Banque postale, Banque populaire и Crédit Agricole Centre France.

В 2007 году среди 618 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 426 были экономически активными, 192 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 60,6 %). Из 426 активных работали 374 человека (200 мужчин и 174 женщины), безработных было 52 (25 мужчин и 27 женщин). Среди 192 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 75 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XIII век)
 Часовня Сен-Рош
 Фортификационные сооружения, в том числе ворота и стена с башнями

Уроженцы 
 Андре Львов (1902—1994) — французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье